Le stade de Lattre-de-Tassigny est un stade situé dans la ville d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Il tient son nom du maréchal Jean de Lattre de Tassigny.

C'est un stade multifonction (athlétisme, football...) qui accueille notamment les rencontres de l'Aubagne Football Club, certaines rencontres de l'Équipe de France espoirs de football ou encore d'autres équipes internationales espoirs depuis 1989 ; de ce fait, de nombreux célèbres joueurs ont foulé cette pelouse (Zinédine Zidane, Alan Shearer, Thierry Henry, Juan Román Riquelme, David Ginola, Hristo Stoitchkov, Djibril Cissé, Cristiano Ronaldo...)

Il dispose d'une unique tribune couvrant la longueur du terrain, pouvant contenir environ . Mais la capacité totale du stade est beaucoup plus élevée du fait de ses nombreuses places debout tout autour.

Rénovation 

En 2010/2011, le stade a subi une rénovation. La piste d'athlétisme a été entièrement refaite aux normes olympiques (qui permettra d'accueillir des compétitions de très haut niveau), et 4 mâts d'éclairage ont été installés, de ce fait, le stade dispose d'un éclairage pour une homologation de niveau 3, ce qui signifie que l'enceinte pourra recevoir en nocturne des matchs de niveau national.

Rencontres internationales espoirs depuis 1989 

 Tournoi de Toulon (61 rencontres)
 Bulgarie 2-0 Irlande, 1989
 Brésil 2-0 Yougoslavie, 1990
 France 1-1 Écosse, 1991
 France 0-0 Angleterre, 1992
 France 3-1 Mexique, 1993
 France 3-0 Angleterre, 1994 ⇒ L'Angleterre remportera cette édition de l'épreuve.
 France 5-0 Mexique, 1995
 Colombie 1-0 Russie, 1996
 France 2-1 Pays-Bas, 1996
 Croatie 3-2 Pays-Bas, 1997
 France 2-1 Mexique, 1997 ⇒ La France remportera cette édition de l'épreuve.
 Angleterre 3-1 Afrique du Sud, 1998
 France 3-0 Argentine, 1998 ⇒ L'Argentine remportera cette édition de l'épreuve.
 Afrique du Sud 1-1 Mexique, 1999
 France 1-0 Brésil, 1999
 Côte d'Ivoire 1-0 Mexique, 2000
 Italie 2-0 Japon, 2000
 Colombie 4-2 Ghana, 2000 ⇒ La Colombie remportera cette édition de l'épreuve.
 Pays-Bas 0-0 États-Unis, 2001
 France 3-1 Pologne, 2001
 Portugal 1-1 Pologne, 2002
 Brésil 3-1 Chine, 2002 ⇒ Le Brésil remportera cette édition de l'épreuve.
 Italie 3-0 Burkina Faso, 2003
 Mexique 3-1 Pologne, 2003
 France 2-0 Colombie, 2004 ⇒ La France remportera cette édition de l'épreuve.
 Japon 2-2 Portugal, 2004
 France 2-1 Mexique, 2005 ⇒ La France remportera cette édition de l'épreuve.
 Argentine 2-0 Rep. Tchèque, 2006
 France 3-1 Colombie, 2006 ⇒ La France remportera cette édition de l'épreuve.
 Allemagne 1-4 France, 2007 ⇒ La France remportera cette édition de l'épreuve.
 Côte d'Ivoire	4-0 Turquie, 2008
 Chili 1-0 France, 2009 ⇒ Le Chili remportera cette édition de l'épreuve.
 Côte d'Ivoire   1-2 France, 2010 ⇒ La Côte d'Ivoire remportera cette édition de l'épreuve.
 Qatar  2-2 Russie, 2010
 Côte d'Ivoire   0-1 Portugal, 2011
 France 1-1 Hongrie, 2011
 Maroc 3-4 Mexique, 2012 ⇒ Le Mexique remportera cette édition de l'épreuve.
 Biélorussie 1-3 France, 2012
 Chili 2-2 Mexique, 2014
 Chine 1-3 Portugal, 2014
 Colombie 1-1 Qatar, 2014
 Angleterre 1-1 Corée du Sud, 2014
 Qatar 0-1 États-Unis, 2015
 France 2-1 Costa Rica, 2015 ⇒ La France remportera cette édition de l'épreuve.
 Côte d'Ivoire 3-0 Chine, 2015
 Mexique 2-1 Angleterre, 2015
 Mexique 1-2 République Tchèque, 2016
 Bulgarie 0-1 France, 2016
 Japon 1-2 Paraguay, 2016
 Portugal 2-0 Guinée, 2016
 Japon 0-1 Portugal, 2016
 Angleterre 7-1 Guinée, 2016 ⇒ L'Angleterre remportera cette édition de l'épreuve.
 Japon - Cuba, 2017 ⇒ à venir
 Anleterre - Angola, 2017 ⇒ à venir
 Côte d'Ivoire - Bahreïn, 2017 ⇒ à venir
 France - Pays de Galles, 2017 ⇒ à venir
 Japon - Angleterre, 2017 ⇒ à venir
 Angola - Cuba, 2017 ⇒ à venir
 Pays de Galles - Côte d'Ivoire, 2017 ⇒ à venir
 Bahreïn - France, 2017 ⇒ à venir
 Match pour la 3e place, 2017 ⇒ à venir
 Finale, 2017 ⇒ à venir

* Le nom du vainqueur est en gras.

Bilan des matchs joués

Par nation 

Tableau mis à jour après l'édition 2012.

Notes et références 

Lattre-de-Tassigny
Lattre-de-Tassigny
Lattre-de-Tassigny
Équipement sportif dans les Bouches-du-Rhône
Aubagne